Jequié (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Jequié (gemeente), een gemeente in deze microregio
 AD Jequié, een voetbalclub uit deze omgeving